Jméno a příjmení Bohumír Bunža má více nositelů:

 Bohumír Bunža (kněz) – český římskokatolický kněz, oběť komunistického režimu (1877–1950)
 Bohumír Bunža (politik) – český právník a politik, poválečný lidovecký poslanec a pak exilový politik, synovec předešlého